Мироно́вич () — белорусская фамилия. Образована от имени Мирон.

Известные носители:
 Миронович, Александр Никодимович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 18 ноября 1914.
 Миронович, Антон Васильевич (род. 1959) — польский и белорусский историк.
 Миронович, Виктор Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 февраля 1915.
 
 Миронович, Игорь Цезаревич (род. 1938) — доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
 Миронович, Леонид Игоревич (род. 1941) — советский и российский флейтист, педагог.
 Миронович, Павел Игнатьевич (1894—1986) — участник Белого движения, командир 3-го отряда танков ВСЮР, полковник.
 Миронович Спартак Петрович (род. 1938) — советский белорусский гандбольный тренер, заслуженный тренер СССР (1977) и Белорусской ССР (1967).

См. также 
 Аид (настоящее имя — Лукаш Булат-Миронович) — польский рэп-исполнитель.

Примечания